Marathon-Tula Cycling Team - трековая команда UCI, созданная в начале 2017 года.

История 

Проект создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова с целью поддержки и развития российского велоспорта. Вторым спонсором команды с 2018 года является ВСМПО-АВИСМА. 

В состав команды входят гонщики Тульской области и других регионов России. Команда выступает на треке и шоссе.

Первую трековую лицензию UCI команда Marathon-Tula получила в 2018 году. После этого гонщики команды неоднократно, уже выступая в составе Marathon-Tula, участвовали в этапах Кубка мира.

Состав команды

Сезон 2020

Сезон 2019

Достижения 
2017
Чемпионат Европы (трек), Берлин, 
 2-й — гонка на выбывание — Максим Пискунов
2018
Чемпионат Европы (трек), Глазго, 
 2-я — мэдисон, Диана Климова
Кубок мира 2017/2018 (трек), Прушков
 1-я — скрэтч — Мария Аверина
2019
Европейские игры (трек), Минск
 3-я — мэдисон, —  Диана Климова (с Марией Новолодской)
2020
Кубок мира 2019/2020 (трек), Глазго

 3-я — скрэтч — Диана Климова

Чемпионат России (шоссе)
  1-я — групповая гонка — Диана Климова
 3-я — индивидуальная гонка — Тамара Дронова

Примечания

Ссылки 

Российские велокоманды